Audi A4 (B8) — четвёртое поколение среднеразмерного Audi A4.

Первые официальные снимки четвёртого поколения появились ещё в середине 2007 года, а в сентябре 2007 года на Франкфуртском автосалоне состоялась премьера автомобиля версии седан, премьера универсала состоялась в марте 2008 на Женевском автосалоне. Нижняя часть автомобиля очень похожа на А5 купе. Оба автомобиля построены на одной платформе MLP (Modular Longitudinal Platform). На неё было потрачено четыре года и более миллиарда евро.

По сравнению с предшествующей моделью, A4 в кузове B7, новая B8 выросла в размерах - 160 мм прибавила колёсная база, 117 мм - общая длина. Это позволило увеличить пространство для ног задних пассажиров. Хотя габаритные размеры увеличились, снаряженная масса снизилась примерно на 10%. Размер багажника также увеличился: до 480 литров для седана и 1430 л для универсала (Avant) при сложенных задних сидениях.

Безопасность 
Автомобиль прошел тест Euro NCAP в 2009 году:

Рестайлинг (2011)

Примечания 

A4 (B8)